Rovte (Logatec), een plaats in de Sloveense gemeente Logatec
 Rovte (Radovljica), een plaats in de Sloveense gemeente Radovljica